Stage, onderdeel van een opleiding waarin een leerling de praktijk leert
 Maatschappelijke stage, eveneens onderdeel van een opleiding
 Stage Entertainment, internationaal entertainmentbedrijf
 Stage Entertainment Nederland, de Nederlandse tak van dit bedrijf
 Stage (album), livealbum van David Bowie uit 1978
 Podium (verhoging), ook wel toneel of bühne, een (verhoogd deel van een) opstelling waar artiesten optreden
 Stage (maat), Engelse maat

Zie ook
 Center stage